Pessoas
 Frei Luís de Sousa
 Luís de Sousa (arcebispo de Braga)
 Luís de Sousa (cardeal), português
 Luís de Sousa (político), brasileiro
 Luís de Sousa, conde do Prado

Outros
 Frei Luís de Sousa (filme), produção portuguesa (1950)
 Frei Luís de Sousa (peça teatral), de Almeida Garrett

Ver também 
 
 

Desambiguações de antropônimos